Franciaország
Asques, település Gironde megyében
Asques, település Tarn-et-Garonne megyében